Bwisi peut désigner :
 la population babwisi (ou bwisi) établie en République du Congo
 leur langue, le bwisi
 le talinga-bwisi, une langue bantoue parlée en Ouganda et en République démocratique du Congo